La  motorisée () est une brigade d'infanterie motorisée de l'Armée de terre ukrainienne, créée le  à Soumy.

Composition 
  « Tchernihiv1 »
  « Soumy »
  « Poltava »
 Groupe d'artillerie 
 Bataillon d'obusiers (Obusier de 152 mm M1955)
 Bataillon antichars (MT-12 Rapira)
 Bataillon antiaérien et antimissile 
 Compagnie de reconnaissance
 Compagnie de chars
 Compagnie de génie
 Peloton de tireurs d'élite

Historique 
En , la  remplace la  sur des positions dans la zone de l'autoroute Bakhmout.

Après un séjour de neuf mois dans la zone de guerre, elle retourne à Konotop le .

Durant l'invasion russe de 2022 l'unité combat dans la région de Bakhmout

Personnalité 
 Inna Derusova (1970-2022), médecin de combat, première femme à recevoir ce titre à titre posthume le titre de Héros d'Ukraine, avec l'Ordre de l'Étoile d'Or.

Notes et références 
 

Brigade motorisee 058
Unité ou formation militaire créée en 2015
Unité militaire de la guerre russo-ukrainienne